Phobia hace referencia a varios artículos:

Phobia (álbum de Breaking Benjamin)
Phobia (álbum de The Kinks)
Phobia (manga)